

Geografia 
 Caina – centro abitato della Contea di Qüxü (Cina)
 Caina – fiume dell'Umbria (Italia)

Letteratura 
 Caina – zona del Cocito nella Divina Commedia